Cypress Gardens ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Cypress Gardens (Ort, Florida)
 Cypress Gardens (Louisiana)

Botanische Gärten und Parks:
 Cypress Gardens (Park, Florida)
 Cypress Gardens (South Carolina)